Сироп:
 Сироп — концентрированный сахарный раствор в воде или в натуральном фруктовом соке.
 Сироп (лекарственная форма) — концентрированный водный раствор сахарозы, содержащий лекарственные вещества.
 Сироп (фильм) — американский фильм-драма 2013 года. Режиссёр Арам Раппопорт.